Bagley může být:

 třída Bagley – třída torpédoborců námořnictva USA

příjmení
 Don Bagley (1927–2012) – americký jazzový kontrabasista
 Edwin Eugene Bagley (1857–1922) – americký hudební skladatel a dirigent